

Astronomia 
 5080 Oja – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Oja – frazione di Racconigi (Italia)
 Öja – isola del comune di Kokkola (Finlandia)
 Öja – località del comune di Växjö (Svezia)
 Öja – località del comune di Ystad (Svezia)
 Río Oja – fiume de La Rioja (Spagna)
 Oja – fiume della Siberia meridionale, affluente dell'Enisej (Russia)